Иусти́на (Юсти́на):

 Иустина, дева (ум. 286) — святая мученица из Арцано.
 Иустина Падуанская (ум. 303?) — мученица из Падуи.
 Иустина Антиохийская (ум. 304) — православная святая мученица.
 Юстина (ум. 388) — римская императрица, супруга Валентиниана I.

См. также 
Юстин
Иустин